Михаи́л Дамиа́нович Роме́нский (1887—1971) — советский украинский оперный певец (бас). Народный артист Украинской ССР (1946). Лауреат Сталинской премии второй степени (1949).

Биография 
М. Д. Роменский родился 9 (21 декабря) 1887 года в Курске в семье чиновника. Учился в Курском землемерном училище и в Музыкальных классах А. М. Абазы. В 1913—1916 годах учился в Московском музыкально-драматическом училище при Московском филармоническом обществе. С 1917 года выступал в оперных театрах Петрограда, Одессы, Томска, Новосибирска. С 1920 года — солист Ростовского-на-Дону оперного театра, с 1934 года — ХАТОБ, в 1942—1958 годах — КУАТОБ имени Т. Г. Шевченко. В 1947—1952 годах преподавал в КГК имени П. И. Чайковского.

Выступал как концертный певец.

М. Д. Роменский умер 24 ноября 1971 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Творчество 
Владел мощным, ярким, выразительным голосом широкого диапазона, совершенной певческой техникой. В оперных спектаклях выступал на ведущих партиях до 70 лет. Создал свыше 80 разнохарактерных образов в операх русских, украинских, западноевропейских композиторов. Среди всех оперных работ наиболее совершенные - Иван Сусанин, Тарас Бульба.

Некоторые оперные партии М.Д.Роменского:

«Иван Сусанин» М. И. Глинки — Иван Сусанин (отмечена в 1949 году Сталинской премией второй степени)
«Руслан и Людмила» М. И. Глинки — Руслан
«Русалка» А. С. Даргомыжского — Мельник
«Мазепа» П. И. Чайковского — Кочубей
«Фауст» Ш. Гуно — Мефистофель
«Севильский цирюльник» Дж. Россини — дон Базилио
«Богдан Хмельницкий» К. Ф. Данькевича — Гаврило
«Запорожец за Дунаем» С. С. Гулак-Артемовского — Карась
 «Тарас Бульба» Н. В. Лысенко — Тарас Бульба
 «Наталка-Полтавка» Н. В. Лысенко — Выборный
 «Молодая гвардия» Ю. С. Мейтуса — Валько
«Война и мир» С. С. Прокофьева — Кутузов

Имел широчайший концертно-камерный репертуар. В концертах выступал практически до самой смерти. С особым успехом исполнял украинские и русские народные песни и романсы.

Награды и премии 
 орден Ленина (30.06.1951)
 Народный артист Украинской ССР (1946)
 Сталинская премия второй степени (1949) — за исполнение заглавной партии в оперном спектакле «Иван Сусанин» М. И. Глинки
 Диплом лауреата ВФДМТ (1957) — за исполнение партии Кутузова в оперном спектакле «Война и мир» С. С. Прокофьева

Примечания 

Преподаватели Киевской консерватории
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Басы
Похороненные на Байковом кладбище